Quebrando Galho é conjunto musical instrumental brasileiro de choro, criado em 1993 e formado pelos músicos Altino Toledo no bandolim, Marcelo Cândido no cavaquinho, Alexandre Bauab no violão de 7 cordas e Rodrigo Moura na percussão.

Discografia

 "Grupo de Choro Quebrando Galho" (1998)
 "Horn Brasil" (2004)
 "Soleil" (2004)
 "50 Anos do Conservatório de TATUÍ" (2004)

Ver Também

 Choro

Referências Externas

 Página Oficial de Quebrando Galho

Bandas do Brasil
Bandas formadas em 1993